Cavalo bezeichnet:

 Roberto Cavalo, brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Cavalo (Automobilhersteller), ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Cavalo (Guinea-Bissau), eine Insel im Bissagos-Archipel in Guinea-Bissau